Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1936/37 war die vierte Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich Hertha BSC vor dem Vorjahresmeister Berliner SV 92. Hertha qualifizierte sich damit für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, schied dort allerdings bereits in der Gruppenphase hinter Schalke 04 und Werder Bremen liegend aus. Am Saisonende mussten Blau-Weiß 90 Berlin und wegen des schlechteren Torquotienten gegenüber SV Nowawes 03 auch der Vizemeister der Vorsaison SC Minerva 93 absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 
 
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1936/37 bei f-archiv.de

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1936/37